Монтре́й-о-Льйон () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Ена. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 65 км на схід від Парижа, 120 км на південний схід від Ам'єна, 70 км на південний захід від Лана.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 496 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 1414,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Монтрей-о-Льйон на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Монтрей-о-Льйон на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ена

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ена